Liberty (Arizona)
Liberty (Dél-Karolina)
Liberty (Észak-Karolina)
Liberty (Idaho)
Liberty (Illinois)
Libertyville (Illinois)
Liberty (Saline megye, Illinois)
Liberty (Indiana)
Liberty (Kansas)
Liberty (Louisiana)
Liberty (Maine)
Liberty (Mississippi)
Liberty (Missouri)
Liberty (Nebraska)
Liberty (Nyugat-Virginia)
Liberty (Ohio)
Liberty (Oklahoma)
Liberty (Tennessee)
Liberty (Texas)
Liberty (Utah)
Liberty (Kittitas megye, Washington)
Liberty (Yakima megye, Washington)

Kapcsolódó szócikkek 
Szecesszió